Регино (ум. 915) — средневековый историк
 Гастон Регино (род. 1881) — французский легкоатлет